Перечень объектов животного и растительного мира, обитающих и произрастающих естественным образом на территории Томской области, и нуждающихся в специальных мерах охраны, с целью сохранения или возобновления численности их популяций.

Типы видов:

0 — Вид,исчезнувший с территории Томской области;

1 — Вид, находится под угрозой исчезновения, спасение которого невозможно без осуществления специальных мер;

2 — Вид, численность которого остаётся относительно высокой, но сокращается катастрофически быстро, что в будущем может поставить вид под угрозу исчезновения;

3 — Редкий вид, которому в настоящее время ещё не грозит исчезновение, но встречаются он в таком небольшом количестве или на таких ограниченных территориях, что может исчезнуть при неблагоприятном изменении среды обитания под воздействием природных или антропогенных факторов;

4 — Вид, биология которого изучена недостаточно, численность и состояние популяции вызывает тревогу, однако недостаток сведений не позволяет отнести их ни к одной из предыдущих категорий;

5 — Восстановленный вид, состояние которого, благодаря принятым мерам охраны, не вызывает опасений, но вид не подлежит промысловому использованию и за его популяцией необходим тщательный контроль.

Дополнительная категория: 6 — «памятники природы».

Животные

Млекопитающие

Птицы

Пресмыкающиеся

Земноводные

Костные рыбы

Насекомые

Ракообразные

Брюхоногие моллюски

Растения

Покрытосеменные двудольные

Покрытосеменные однодольные

Голосеменные

Папоротникообразные

Плаунообразные

Листостебельные мхи

Грибы

Примечания 

Списки:Томская область
Томская область
Красная книга Томской области